CWD peut désigner :
 chronic wasting disease (en français, maladie débilitante chronique), une encéphalopathie spongiforme transmissible ;
 Change Working Directory, une commande informatique